Ludyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Ludyk (* 1970), deutscher Musikmanager, Musikproduzent und Verleger
 Günter Ludyk (* 1932), deutscher Hochschullehrer